Вайнруб — фамилия. Известные носители:
 Вайнруб, Евсей Григорьевич (1909—2003) — командир 219-й танковой бригады 1-го механизированного корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза.
 Вайнруб, Матвей Григорьевич (1910—1998) — советский военачальник, гвардии генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.